kadaver, een dood lichaam
 Kreng, een Vlaams componist en muzikant